Генрих Готтзелиг (; , Аушвиц — , ) — немецкий художник еврейского происхождения.

С детских лет проявил художественную одарённость. В 1901 г. поступил учиться в мастерскую Вильгельма Амандуса Бера во Франкфурте-на-Майне; вместе со своим наставником путешествовал в Россию, написал его портрет. В 23-летнем возрасте добился первого успеха, выставив в Мюнхене «Портрет молодого человека», женский портрет «Симфония в коричневом», несколько шварцвальдских пейзажей. В 1913 г. Готтзелига называют принадлежащим к «лучшим представителям франкфуртской пейзажной и портретной живописи». Среди портретированных им были писатели Томас Манн, Герхардт Гауптман, Вальдемар Бонзельс, композиторы Рихард Штраус, Франц Шрекер, Эжен д’Альбер, певица Фритци Массари и др. Занимался также гравюрой по меди, рисунками архитектурных сооружений и т. д.

Примечания 

Художники Германии XX века
Художники-портретисты Германии
Художники-пейзажисты Германии
Графики Германии